Bergstraße 26 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Bergstraße 26 in Berlin, siehe Liste der Kulturdenkmale in Berlin-Mitte/Oranienburger Vorstadt
 Bergstraße 26 in Büdingen, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Büdingen #Büches
 Bergstraße 26 in Crivitz, siehe Liste der Baudenkmale in Crivitz
 Bergstraße 26 (Ennepetal)
 Bergstraße 26 in Neugersdorf, siehe Liste der Kulturdenkmale in Neugersdorf (A–L)
 Bergstraße 26 in Nürnberg, siehe Liste der Baudenkmäler im Nürnberger Stadtteil Sankt Sebald
 Bergstraße 26 in Viersen, siehe Liste der Baudenkmäler in Viersen (A–F)
 Bergstraße 26 in Wesertal-Lippoldsberg, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Lippoldsberg
 Bergstraße 26 in Wetzlar, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Wetzlar
 Naundorfer Bergstraße 26 in Dresden, siehe Liste der Kulturdenkmale in Teuchern #Naundorfer
 Obere Bergstraße 26 in Dresden, siehe Liste der Kulturdenkmale in Cossebaude

Bergstraße 26 ist die Adresse folgender Naturdenkmale:
 Bergstraße 26 in Frankfurt (Oder), Ginkgo, siehe Liste der Naturdenkmale in Frankfurt (Oder)